Мико́ла Вале́рійович Мо́кан (  —  ) — старший солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Закінчив ЗОШ в селі Усатове. В часі війни — стрілець-помічник гранатометника, 18-го батальйону територіальної оборони Одеської області «Одеса».

Загинув від отриманих поранень під час обстрілу блокпосту біля села Орловське — Тельманівський район — під час оборони Маріуполя, в тому бою загинули 4 бійців батальйону — Геннадій Бойченко, Євген Кравець, Микола Мокан, Олександр Орлик.

Похований в селі Усатове.

Без Миколи лишились мама Олена Кожевникова та син 2008 р.н.

Посилання 
 Мокан Микола Валерійович 
 Одеса вшановує захисників України 
 Пам'ятаємо, славимо!

Військовики 28-ї окремої механізованої бригади
Поховані в Одеському районі